Alexandre González i Torres (Barcelona) és un jugador català d'handbol que juga a la posició de porter amb el BM Granollers a la Lliga ASOBAL.

Jugadors d'handbol barcelonins
Jugadors del Club Balonmano Granollers